Cotler ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Cotler (1923–2012), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Irwin Cotler (* 1940), kanadischer Abgeordneter und Ex-Justizminister
 Kami Cotler (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin

siehe auch:
 Kotler